

Ажі — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

Ажі — громада в кантоні Во